Микропористые стёкла — продукты травления кислотой или щёлочью ликвировавших стёкол, по строению они представляют собой кремнезёмный каркас, пронизанный сквозными полостями, образовавшимися после растворения нестойкой щелочноборатной фазы.

Микропористые стёкла используются в качестве адсорбентов, многофункциональных мембран, носителей катализаторов, микрооптических элементов, матриц для внедрения фотонных материалов, в молекулярных фильтрах и в других применениях.

Физические свойства 

Удельная поверхность стекла в порах составляет от 0,05 до 0,5 м²/г.

Важной особенностью структуры таких стекол является присутствие в этих полостях вторичного кремнезёма — остатка разрушения кислотной фазы, который обуславливает структурную неоднородность микропористого стёкла. Структурой «вторичного» кремнезёма определяются структурные параметры микропористых стёкол. Структура «вторичного» кремнезёма сильно зависит от таких факторов, как:
 рН выщелачивающего раствора;
 температура;
 вид аниона;
 концентрация частиц коллоидного кремнезёма.

Получение 
Для ряда стеклообразующих систем свойственно метастабильное ликвационное разделение материала при химическом травлении.

Один из способов получения микропористых стёкол — травление кислотой боросиликатного стекла с примесью оксида кальция. После кислотного травления в порах таких стекол содержится аморфный кремнезем, благодаря которому размер пор остаётся микроскопически малым.

Применение 
Микропористое стекло — относительно новый материал, область применения миропористых стёкол растёт — они используются в химических и других производствах в качестве адсорбентов, молекулярных фильтров, пористых мембран носителей катализаторов, в качестве носителей микроскопических оптических элементов.

Микропористое стекло также применяется в качестве удерживающего жидкие красители материала при создании твердотельных лазеров на красителях.

См.также 
 Пористое стекло

Примечания

Литература 
 
 

Стекло